Głębock, localité de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Głębock, localité de la voïvodie de Varmie-Mazurie.